Punčocha ve spreji je kosmetický přípravek ve formě spreje, který vynalezl, a v roce 2003 uvedl na trh pod jménem AirStocking japonský vynálezce a chemik Yoshiumi Hamada.

Charakteristiky a použití punčoch ve spreji 
Samotný sprej obsahuje hedvábné částice, které ve spojení s vhodnou chemikálií vytvoří film který opticky zakrývá drobné nedostatky a dává ošetřené noze jakoby opálený vzhled. Tento film se po rozetření po nohou uživatele změní v samotnou punčochu.

Nanesení punčoch ve spreji 
Punčochy se sprejem nanáší na odkrytou, depilovanou pokožku ze vzdálenosti asi 20 cm. Poté se aerosol rozetře do hladkého filmu a nechá zaschnout.

Móda
Kosmetické výrobky